L'expression « traité d'Utrecht » peut faire référence à différents traités signés à Utrecht, aux Pays-Bas : 
 le traité d'Utrecht en 1474, entre la Hanse et l'Angleterre.
 l'union d'Utrecht en 1579, alliant des provinces des Pays-Bas espagnols et menant à l'indépendance des Provinces-Unies.
 les traités d'Utrecht en 1713, mettant fin à la guerre de Succession d'Espagne.
Déclaration d'Utrecht, qui a créé l'Union d'Utrecht des églises vétéro-catholiques.